Fusine steht für:

 Fusine (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Sondrio, Region Lombardei, Italien
 Fusine in Valromana, Ortschaft in der Gemeinde Tarvis, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Fusine (Provinz Belluno), Hauptort der Gemeinde Val di Zoldo, Provinz Belluno, Region Venetien, Italien

Siehe auch:

 Fužina
 Fužine (Begriffsklärung)